Всеобщие выборы в Замбии проходили 20 сентября 2011 года. На них избирались президент, депутаты Национальной ассамблеи и представители местных органов власти. Майкл Сата от Патриотического фронта победил на президентских выборах, опередив действующего президента Рупиа Банду из Движения за многопартийную демократию, и 23 сентября был приведен к присяге. Патриотический фронт стал самой крупной партией в Национальной ассамблее, получив 60 из 148 мест, определённых в день выборов.

Избирательная кампания 
Действующий президент Рупиа Банда из правящего Движения за многопартийную демократию баллотировался на свой первый полный президентский срок после замены Леви Мванавасы, умершего в августе 2008 года.

Майкл Сата был кандидатом от Патриотического фронта, а Хакаинде Хичилема был кандидатом от Объединённой партии национального развития.

Поскольку к концу 2010 года китайские компании инвестировали в экономику Замбии 2 миллиарда долларов США, статус деловых связей Китая с Замбией, крупнейшим производителем меди в Африке, значительно вырос. В начале своей кампании Сата обвинил китайские горнодобывающие компании в рабских условиях труда и игнорировании стандартов безопасности и местных культурных традиций. Его прозвали «королевской коброй» из-за его резкой риторики, но позже он смягчил свою риторику против преимущественно китайских иностранных горнодобывающих компаний.

Ход выборов 
За два дня до официального объявления результатов Верховный суд запретил трём независимым СМИ публиковать предположения о результатах после того, как The Post опубликовала заголовок «Сата идёт к победе». В тот же день офис Банды также заявил, что такие отчёты являются «слухами», поскольку окончательный результат не известен. Задержка с объявлением результатов стала причиной беспорядков в Ндоле и Китве, где молодые люди столкнулись с полицией, а также сжигали автомобили и рынки. Кроме того, той ночью хакеры атаковали веб-сайт Избирательной комиссии и опубликовали ложные результаты, предполагающие, что Сата победил с огромным перевесом.

Наблюдатели за выборами от Европейского союза заявили, что выборы были «в целом хорошо организованы», но не было равного доступа к ресурсам, что привело к отсутствию «равных условий игры» в избирательной кампании. Они заявили, что государственные СМИ не выполнили «даже своих минимальных обязательств в качестве общественных СМИ».

Базирующийся в Замбии Фонд демократического процесса раскритиковал проведение выборов без избирательной реформы. Фонд обвинил отсутствие реформ в повторяющихся избирательном насилии и неспособности проигравших партий смириться с поражением. Хотя многие призывали к созданию системы голосования 50 % + 1 (то есть переход с относительного большинства на абсолютное) для избрания президента, правительство заявило, что новая система не будет использоваться для выборов.

Результаты 
23 сентября председатель Верховного суда Эрнест Сакала объявил Майкла Сату победителем выборов, набравшим после подсчёта 95,3 % бюллетеней 1 150 045 голосов, или 43 %. Банда получил 961 796 голосов, или 36,1 %. Позднее в тот же день Сата был приведён к присяге.

Президентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею 
Выборы в двух округах (Магойе и Наконде) были отложены из-за смерти кандидатов, а избранный член Чонгве (Джафен Мвакаломбе из Движения за многопартийную демократию) подал в отставку, прежде чем занял свое место. Дополнительные выборы на все три места были проведены 24 ноября 2011 года, при этом Патриотический фронт выиграл два места (Чонгве и Наконде), а Объединённая партия национального развития — одно (Магой).

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
2011 год в Замбии
Сентябрь 2011 года